Žabljak est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
le Žabljak, une rivière qui coule sur le poljé de Livno et qui, avec la rivière Bistrica, forme la rivière Plovuča ;
Žabljak, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10, et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Žabljak, un village situé dans la municipalité d'Usora et dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Žabljak, une localité située dans la municipalité de Barilović, Comitat de Karlovac ;
au Monténégro
Žabljak, une ville et une municipalité ;
Žabljak, une localité située dans la municipalité de Cetinje.